Waterkant (Bergen op Zoom), buurtschap in de gemeente Bergen op Zoom
Waterkant (Paramaribo), straat in Paramaribo
Waterkant (single), single van Marco Borsato
Waterkant (media), nieuwswebsite over Suriname en de diaspora